Frankfort steht für:
 
 Stadt in Südafrika, siehe Frankfort (Freistaat)
 Siedlung in Südafrika, Provinz Ostkap
 Siedlung in Surinam, Distrikt Saramacca
 alte englische und niederländische Schreibweise von Frankfurt
 Lautung des Namens der Stadt Frankfurt am Main im lokalen Dialekt (Frankfurterisch)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Frankfort (Alabama), gemeindefreies Geboiet im Franklin County, Alabama 
 Frankfort (Illinois), Dorf (village) im Will County, Illinois 
 Frankfort (Indiana), Stadt (City) im Clinton County, Indiana 
 Frankfort (Kansas), Stadt (City) im Marshall County, Kansas 
 Frankfort (Kentucky), Stadt (City) im Franklin County, Kentucky  
 Frankfort (Maine), Stadt (Town) im Waldo County, Maine 
 heute Dresden, im Lincoln County, Maine, siehe Dresden (Maine)
 Frankfort (Marathon County), im Marathon County, Wisconsin 
 Frankfort (Michigan), Stadt (City) im Benzie County, Michigan 
 Frankfort (Missouri), Stadt (City) im Pike County, Missouri 
 Frankfort (New Jersey), Township im Sussex County, New Jersey 
 Frankfort (New York), Stadt (Town) im Herkimer County, New York 
 Frankfort (Ohio), Dorf (village) im Ross County, Ohio 
 Frankfort (Oklahoma), Ort im Osage County, Oklahoma 
 Frankfort (Pepin County), im Pepin County, Wisconsin 
 Frankfort (South Dakota), Stadt (City) im Spink County, South Dakota 
 Frankfort (Tennessee), Ort im Morgan County, Tennessee 
 Frankfort (Washington), Geisterstadt im Pacific County, Washington
 Frankfort (Town, Marathon County), im Marathon County, Wisconsin
 Frankfort (Town, Pepin County), im Pepin County, Wisconsin
 Frankfort Township (Illinois) und West Frankfort, im Franklin County, Illinois
 Frankfort Township (Nebraska) und North Frankfort Township, im Knox County, Nebraska

Frankfort ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Frankfort (1864–1920), niederländischer Genremaler
 Henri Frankfort (1897–1954), niederländischer Archäologe
 Lew Frankfort, Wirtschaftsmagnat in den USA
 Frank Frankfort Moore (1855–1931), britischer Dramatiker, Poet und Novellist

Siehe auch:

 Frankford
 Frankfort Township
 Frankfurt